Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Japan Women's Open 2015 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla australská tenistka Samantha Stosurová, která se rozhodla turnaje neúčastnit.

Vítězkou dvouhry se stala nenasazená Belgičanka Yanina Wickmayerová, jež ve finále zdolala turnajovou Magda Linetteovou po třísetovém průběhu 4–6, 6–3 a 6–3. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo čtvrtý singlový titul na okruhu WTA Tour, první po téměř šesti letech.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Japan Women's Open
WTA Tour 2015
Tenis v Japonsku v roce 2015